Maisoncelles (Haute-Marne)
 Maisoncelles (Sarthe)
ook:
Maisoncelles-du-Maine, Mayenne
Maisoncelles-en-Brie, Seine-et-Marne
Maisoncelles-en-Gâtinais, Seine-et-Marne
Maisoncelles-la-Jourdan, Calvados
Maisoncelles-Pelvey, Calvados
Maisoncelles-sur-Ajon, Calvados

gemeenten met de naam Maisoncelle (doorverwijspagina)